Межгосуда́рственный авиацио́нный комите́т (МАК) — исполнительный орган межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства СНГ, образованного государствами бывшего СССР для координации деятельности в области гражданской авиации и использования воздушного пространства,.

История 
Учреждён на основании подписанного в декабре 1991 года межправительственного «Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства». В соответствии со статьёй 8 этого соглашения МАК является исполнительным органом, обеспечивающим выполнение решений Совета по авиации и использованию воздушного пространства, созданного соглашением в качестве международной правительственной организации. 

Председатель МАК назначается постановлением Совета глав государств – членов Экономического сообщества (с момента основания МАК в 1991 году и до начала 2023 года эту должность занимала Т. Г. Анодина). С 18 января 2023 года эту должность занял Олег Сторчевой, ранее работавший заместителем руководителя Росавиации.

Длительное время МАК в качестве преемника советских Комиссий по использованию воздушного пространства, управлению воздушным движением и по государственному надзору за безопасностью полётов воздушных судов (в части согласованных государствами СНГ функций) занимался широким кругом вопросов сертификации в гражданской авиации и расследования авиационных происшествий в интересах государств-спонсоров. По поводу юридического статуса МАК есть разные мнения, ряд юристов полагает, что МАК не является субъектом международного права и не
может самостоятельно осуществлять каких-либо властных полномочий, тем более государственных функций РФ или иного государства СНГ. При этом МАК, как исполнительный орган международной правительственной организации, и его сотрудники, являющиеся международным персоналом, не могут нести ответственность за ненадлежащее исполнение своих функций перед органами государственной власти РФ или иного государства СНГ.

МАК аккредитован в ИКАО в качестве межгосударственной организации в области гражданской авиации, которая может быть приглашена к участию в соответствующих совещаниях ИКАО (такие организации не рассматриваются ИКАО в качестве наблюдателей).

Для проведения обязательной сертификации гражданской авиационной техники, гражданских аэродромов и организаций, осуществляющих лётную и техническую эксплуатацию авиационной техники в государствах СНГ, в составе МАК было создано специализированное подразделение Авиационный регистр (АР МАК). Поскольку основной объём сертификационных работ имел место в России, то эта деятельность активно велась до выхода постановления Правительства РФ от 28 ноября 2015 года № 1283, которым функции и полномочия по сертификации типовой конструкции воздушных судов, двигателей, воздушных винтов и аэродромов, которые ранее были возложены на МАК, вновь переданы российским органам исполнительной власти.

Хотя сертификационные полномочия МАК на территории России истекли в декабре 2015 года, АР МАК продолжает вести деятельность по выдаче сертификатов типа для заинтересованных государств СНГ. Однако, с 2015 года основной задачей МАК является проведение расследований авиационных происшествий с воздушными судами гражданской авиации (в государственной авиации РФ функции контроля над безопасностью полётов и расследования авиационных происшествий возложены на Службу безопасности полётов авиации ВС РФ, а в экспериментальной авиации РФ эти функции выполняет Минпромторг России).

Лишение полномочий в России 
До ноября 2015 года МАК от имени Российской Федерации осуществлял сертификацию воздушных судов, аэродромов, авиакомпаний и организаций по техническому обслуживанию авиационной техники в России. Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2015 года № 1283 функции и полномочия по сертификации типовой конструкции воздушных судов, двигателей, воздушных винтов и аэродромов, которые были возложены на МАК, перераспределены Минтрансу, Минпромторгу и Росавиации. В соответствии с этим постановлением Росавиация создала подведомственное ей федеральное автономное учреждение Авиационный регистр Российской Федерации.

С 2016 года в Правительстве РФ рассматривается вопрос о лишении МАК всех полномочий, передававшихся ему от имени Российской Федерации,  и о выходе России из состава спонсоров МАК.

Государства-участники МАК 
  Азербайджанская Республика
  Республика Армения
  Республика Беларусь
  Республика Казахстан
  Киргизская Республика
  Российская Федерация (в части расследования авиационных происшествий)
  Республика Таджикистан
  Туркменистан
  Республика Узбекистан
Бывшие государства-участники МАК
  Республика Молдова
  Грузия
 Украина.

См. также 
Госавианадзор СССР

Примечания 

Организации, основанные в 1991 году
1991 год в авиации
Организации по расследованию авиационных происшествий
Международные организации гражданской авиации
Евразийские международные организации